Проезд Луначарского:

Россия 

 Проезд Луначарского — проезд в Ставрополе

Украина 

 Проезд Луначарского — прежнее название проезда Евгения Маланюка в Сумах

См. также 

 Улица Луначарского
 Проспект Луначарского
 Переулок Луначарского
 3-й Въезд Луначарского — прежнее название 3-го Въезда Мирошниченко в Мерефе Харьковской области
 Площадь Луначарского